Нижнекалиновский — посёлок в Камызякском районе Астраханской области. Входит в состав Жан-Аульского сельсовета. Население  человек (), 100 % из них — казахи.

География 
Посёлок расположен в пределах Прикаспийской низменности в дельты реки Волги, в южной части Астраханской области и находится на острове, образованным ериком Кашкалдак, реками Нижняя Калиновка и Сазанка, на левом берегу реки Нижней Калиновки. Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Джамбула.

Абсолютная высота 26 метров ниже уровня моря.

Климат
умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи в 2010 году, численность населения составляла 161 человек (90 мужчин и 71 женщина, 55,9 и 44,1 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 100 % от общей численности населения в 166 жителей.

Инфраструктура 
Рыбодобыча. Газопровод

Транспорт 
Подъездная дорога к п. Нижнекалиновскому от региональной автотрассы Камызяк — Кировский (идентификационный номер 12 ОП РЗ 12Н 086). Остановка общественного транспорта «Нижнекалиновский». Автобус по маршруту Астрахань (автовокзал) — Нижнекалиновский

Водный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Камызякского района